Sandra Záhlavová era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Magda Linette.

Il singolare del torneo di tennis Empire Trnava Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Yvonne Meusburger che ha battuto in finale Elica Kostova 0–6, 6–2, 6–0.

Teste di serie

  Sandra Záhlavová (quarti di finale)
  Renata Voráčová (semifinali)
  Yvonne Meusburger (campionessa)
  Alexandra Cadanțu (quarti di finale)

 Ekaterina Ivanova (secondo turno)
 Magda Linette (semifinali)
 Elica Kostova (finale)
 Kristína Kučová (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Empire Trnava Cup 2011